Васи́лий Тара́сов:
 Тарасов, Василий Васильевич (1902—1969) — советский физик, лауреат Сталинской премии.
 Тарасов, Василий Владимирович (род. 1964) — полковник ВС РФ, Герой Российской Федерации (1996).
 Тарасов, Василий Иванович (1905—1975) — заместитель наркома авиапромышленности (1942—1946). Генерал-майор инженерно-технических служб.
 Тарасов, Василий Иванович (1822—1868) — российский медик, главврач Крестовоздвиженской общины сестер милосердия.
 Тарасов, Василий Николаевич (род. 1965) — российский юрист, председатель Саратовского (2009—2017) и Воронежского (с 2017) областных судов.
 Тарасов, Василий Семёнович (1923—2001) — директор Ижевского металлургического завода, Герой Социалистического Труда.